WIN steht für:

 Winton Airport (IATA-Code), Queensland, Australien

WiN steht für:
 Deutsches Wissenschaftsnetz, ein Internetdienst der Deutschen Telekom
 Wolność i Niezawisłość, polnische Widerstandsorganisation, siehe Verstoßene Soldaten

Win steht für:
 umgangssprachlich verkürzend Microsoft Windows
 WinAli, ein Modell-Assembler für Windows bzw. DOS
 Win (Baseball), eine Zählweise im Baseball

Win ist der Familienname folgender Personen:
 Win Aung (1944–2009), myanmarischer Politiker
 Win Min Than (* 1932), myanmarische Schauspielerin
 Ne Win (1911–2002), myanmarischer General und Politiker
 Nyan Win (* 1953), myanmarischer General und Politiker
 Samantha Win (* 1991), kanadische Kampfsportlerin, Stuntfrau und Schauspielerin
 Shwe Sin Win (* 1983), myanmarische Gewichtheberin
 Soe Win (1948–2007), myanmarischer General und Politiker
 Thet Win Aung (1971–2006), myanmarischer Studentenführer und politischer Gefangener
 Win Tin (1929–2014), myanmarischer Politiker

Siehe auch:
 Win-win
 Winn

Abkürzung